Лос Брухос има више значења:

 Лос Брухос (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Брухос (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику